''Onomàstica:
 Marià Rius i Montaner (Tarragona, 1838 - Scala Dei, 1894) empresari i polític català
 Maria Rius (Arbeca, 1900 - c. 1970) activista anarquista, camisera
 Maria Rius i Camps (Sant Pere de Riudebitlles, Alt Penedès, 1938) il·lustradora catalana